Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 24 по 30 марта 2014 года в Рейкьявике (Исландия) и с 6 по 12 апреля 2014 года в Азиаго (Италия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Океании и одна из Азии. Сборная Италии пришла из первого дивизиона, сборная Турции попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года

Главные судьи
  Зузана Финдурова
  Михаэла Кифер
  Арина Устинова
  Миюки Накаяма

Линейные судьи
  Марин Динан
  Виера Силгавикова
  Мирьям Грубер
  Хельга Чорнер
  Суэва Торрибио Русселин
  Михаэла Фраттарелли
  Гарриет Веег

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года

Главные судьи
  Хенна Аберг
  Катарина Тимглас
  Диана Куглиетта
  Ульрика Винкльмайер

Линейные судьи
  Ингибьорг Хьяртардоттир
  Сату Ауно
  Ли Хизерингтон
  Анн Рют Куонен
  Лоис Либак Ларсен
  Ли Кёнъсун
  Катрин Вестхейм Крог

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Шин Соджун
 Защитник:  Валентина Беттарини
 Нападающий:  Каролина Позниевска

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Шона Грин
  Лорен Саммерс
  Шин Соджун
  Элеонора Дальпра
  Тара Тиссинк
  Магдалена Цаплик

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сера Дограмачи
 Защитник:  Диана Крусель Посавеч
 Нападающий:  Пиа Прен

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Надеж Лисенс
  Пиа Прен
  Ванеса Абрискуэта
  Гудрун Видарсдоттир
  Сера Дограмачи
  Диана Крусель Посавеч

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ж2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Хоккей
Хоккей